BiH:
 Donji Orahovac (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Crna Gora:
 Donji Orahovac (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor